Lone Rock ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lone Rock (Arkansas)
 Lone Rock (Idaho)
 Lone Rock (Iowa)
 Lone Rock (Wisconsin), im Richland County
 Lone Rock (Juneau County, Wisconsin)

in Kanada:
 Lone Rock (Saskatchewan)

Inseln
 
 in den Vereinigten Staaten:
 Lone Rock (Bristol County, Massachusetts)
 Lone Rock (Dukes County, Massachusetts)
 Lone Rock (Coos County, Oregon)
 Lone Rock (Curry County, Oregon)

 in Antarktika:
 Lone Rock (Südliche Shetlandinseln), Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln